Il singolare dell'Orange Open Guadeloupe 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

David Goffin era il detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Sony Ericsson Open 2013.

Benoît Paire ha battuto in finale 6–4, 5–7, 6–4 Serhij Stachovs'kyj.

Teste di serie

  Benoît Paire (Campione)
  Lukáš Rosol (semifinali)
  Gilles Müller (quarti di finale)
  Lukáš Lacko (quarti di finale)

  Serhij Stachovs'kyj (finale)
  Matthias Bachinger (semifinali)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Marc Gicquel (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Orange Open Guadeloupe 2013
ATP Challenger Tour 2013